A Copa Davis de 2012 (2012 Davis Cup by BNP Paribas) foi a 101ª edição da principal competição do tênis masculino. Teve início em 10 de fevereiro e sua final foi em 18 de novembro. No grupo mundial, 16 equipes disputaram o título.

Grupo Mundial

Jogos

Campeão

Grupos regionais

Repescagem

As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 14 e 16 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I dos zonais continentais.

Zona das Américas

Grupo I

 
 
 
 
 
 

Grupo II

Grupo III

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}

Zona da Ásia/Oceania

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Zona da Europa/África

Grupo I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo II

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III/Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo III/África
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Ligação externa